Чемпіонат Польщі з хокею 1982 — 47-ий чемпіонат Польщі з хокею, чемпіоном став клуб Заглембе Сосновець.

Підсумкова таблиця 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, Н = нічиї, П = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Найкращий гравець 
Найкращим гравцем журналом «Спорт» () був визнаний Веслав Йобчик (Заглембє).

Снайпери

Фейр-Плей 
Полонія (Битом).

ІІ Ліга (фінальний турнір) 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, Н = нічиї, П = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Посилання 
 Хокейний архів 1982  
 
 

Польська Екстраліга з хокею
Польща 
Польща
1981 у польському спорті
1982 у польському спорті